Logny-Bogny, Ardennes
Logny-lès-Aubenton, Aisne
Logny-lès-Chaumont, Ardennes, voormalige gemeente